Тангаур — плем'я у складі башкирів
 Тангаур — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан, Росія